Esistono due comuni francesi con questo nome

 Salettes – Alta Loira
 Salettes – Drôme